Farrer peut désigner :

Toponyme 
 , une banlieue de Canberra.

Patronyme 

 
  (1993-), actrice australienne,
 Austin Farrer (1904-1968), théologien britannique, bibliste, philosophe, et ami de C. S. Lewis
  (1936-), joueur de cricket sud-africain,
  (1844-1903), peintre et graveur américain,
  (1849-1925), avocat et écrivain britannique,
 Paul Farrer (1973-), compositeur de musique de film britannique,
  (1880-1920), botaniste et écrivain américain, 
 Thomas Farrer (1819-1899), statisticien britannique,
 Thomas Charles Farrer (1838-1891), peintre américano-britannique,
  (1922-2017), footballeur britannique,
  (1862–1934), Prêtre de l'Église d'Angleterre et archidiacre du diocèse de Bath et Wells
 William Farrer (1845-1906), agronome australien.

Voir aussi 
 En Australie, la circonscription de Farrer est nommé d'après l'agronome William Farrer.
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais